RDF může být:

 Resource Description Framework – systém popisu zdrojů
 Radio Direction Finder – směrový radiozaměřovač
 Refuse-derived fuel – palivo odvozené z komunálního odpadu (viz mechanicko-biologická úprava)